Borrel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Borrel (1836–1927), französischer Medailleur
 Amédée Borrel (1867–1936), französischer Mediziner und Bakteriologe
 Andrée Borrel (1919–1944), französische Agentin des SOE
 Fernand Borrel (* 1939), französischer Skilangläufer
 Jean Borrel (~1492–~1570), französischer Mathematiker, siehe Johannes Buteo
 Maurice Valentin Borrel (1804–1882), französischer Medailleur

Borrel bezeichnet:
 Borrel (Wüstung), Wüstung im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Borrel (Einheit), ein indisches Längenmaß

Siehe auch:
 Borel, Borell, Borrell